Poolse hockeyploeg (mannen)
 Poolse hockeyploeg (vrouwen)